Стівен Річард Тернбулл (нар. 6 лютого 1948 р.) — британський історик, фахівець з японської військової та релігійної історії .

Біографія 
Тернбулл навчався в Кембриджському університеті, де здобув перший науковий ступінь. Нині має ступінь магістра теології, магістра військової історії та доктора філософії, здобутого в Університеті Лідса, де він зараз працює викладачем далекосхідних релігій.

Був у редакційній раді журналу «Середньовічна історія» (2003—2005), який видавався спільно з Королівською збройовою палатою . Він був консультантом популярної комп'ютерної гри "Shogun: Total War", а також її продовження « Total War: Shogun 2», розроблених Creative Assembly, а також історичним радником голівудського фільму « 47 Ronin» з Кіану Рівзом у головній ролі.

Вибрані праці 

 1979 — Samurai armies, 1550—1615. London: Osprey Publishing. ; OCLC 6489751
 reprinted by Osprey, 2003: OCLC 225518299
 1980 — The Mongols. Oxford: Osprey Publishing. 
 1982 — The Book of the Samurai. Leicester, England: Magna Books. ; OCLC 15875673
 1985 — The Book of the Medieval Knight. London: Arms and Armour Press. ; OCLC 12501653.
 1987 — Samurai Warriors. Poole, Dorset: Blandford Press. ; OCLC 17551861
 1989 — Samurai Warlords: The Book of the Daimyō. London: Blandford. ; OCLC 22628902
 1991 — Ninja: The True Story of Japan's Secret Warrior Cult. Poole, Dorset: Firebird Books. ; OCLC 24701255
 1996 — The Samurai: A Military History. London: Routledge. 
 1997 — Samurai Warfare. London: Arms and Armour Press. ; OCLC 38030598
 1998 — The Samurai Sourcebook. London: Arms & Armour Press. ; OCLC 60220867
 reprinted by Cassell, London, 2000. ; OCLC 59400034
 2000 — Nagashino 1575: Slaughter at the Barricades. Oxford: Osprey Publishing. 
 2001 — Ashigaru 1467—1649: Weapons, Armour, Tactics. Oxford: Osprey Publishing. 
 2001 — The Knight Triumphant: The High Middle Ages, 1314—1485. London: Cassell. ; OCLC 51108644
 2002 — Samurai Heraldry. Oxford: Osprey Publishing. 
 2002 — Samurai Invasion: Japan's Korean War, 1592—1598. London: Cassell. 
 2002 — War in Japan: 1467—1615. Oxford: Osprey Publishing. 
 2003 — Genghis Khan & the Mongol Conquests 1190—1400. Oxford: Osprey Publishing. 
 2002 — Fighting Ships of the Far East (1): China and Southeast Asia, 202 BC-AD 1419. Oxford: Osprey Publishing. 
 2003 — Fighting Ships of the Far East (2): Japan and Korea AD 612—1639. Oxford: Osprey Publishing. 
 2003 — Japanese castles, 1540—1640. Oxford: Osprey Publishing. 
 2003 — Japanese Warrior Monks AD 949—1603. Oxford: Osprey Publishing. 
 2003 — Kawanakajima 1553—1564: Samurai Power Struggle. Oxford: Osprey Publishing. 
 2003 — Ninja AD 1460—1650. Oxford: Osprey Publishing. 
 2003 — Tannenberg 1410: Disaster for the Teutonic Knights. Oxford: Osprey Publishing. ; OCLC 51779463
 2003 — Samurai: The World of the Warrior. Oxford: Osprey Publishing. 
 2004 — The Walls of Constantinople: AD 324—1453. Oxford: Osprey Publishing. 
 2004 — Samurai: The Story of Japan's Greatest Warriors. London: PRC Publishing Ltd. 
 reprinted by Metro Books, 2013
 2005 — Warriors of Medieval Japan. Oxford: Osprey Publishing. 
 2005 — Samurai Commanders. Oxford: Osprey Publishing.
 2007 — The Great Wall of China 221 BC — AD 1644 Oxford: Osprey Publishing. 
 2008 — The Samurai Swordsman: Master of War. London: Frontline Books. ; 
 2010 — Katana: The Samurai Sword. Oxford: Osprey Publishibg 
 2011 — The Revenge of the 47 Ronin. Oxford: Osprey Publishing. 
 2016 — The Genpei War 1180-85: The Great Samurai Civil War. Oxford: Osprey Publishing. 
 2017 — Ninja: Unmasking the Myth Casemate Publishers.

Журнальні статті 

 «Legacy of Centuries: The Walls of Constantinople», Medieval History Magazine (MHM), Issue 2, October 2003.
 «Mongol strategy and the Battle of Leignitz 1241», MHM, Issue 3, November 2003.
 «The Teutonic Knights' battle for Riga», MHM, Issue 6, February 2004.
 «The Passing of the Medieval Castle», MHM, Issue 9, May 2004.
 «St Catherine's Monastery: Sanctuary of Ages», MHM, Issue 11 July 2004.
 «Fighting Cardinals: Henry Beaufort & Guiliano Cesarini», MHM, Issue 13, September 2004.
 «A Tale of Two Cities: Siege success and failure at Constantinople and Belgrade», MHM, Issue 16, December 2004.
 «The Blunted Arrowhead: The defensive role of the great medieval fortresses of Albania», MHM, Issue 17, January 2005.
 «The Ninja: An Invented Tradition?», Journal of Global Initiatives: Policy, Pedagogy, Perspective, Vol. 9: No. 1, Article 3, 2014.

Визнання 

 Британська асоціація японських досліджень, Премія Каннон.
 Japan Festival Literary Award (1998)

Примітки

Посилання 
 Вебсайт Стівена Тернбулла
 

Випускники Кембриджського університету
Британські японознавці
Британські історики
Британські релігієзнавці
Британські військові історики
Британські письменники